Severodvinsk peut faire référence à :
 Severodvinsk, une ville de l'oblast d'Arkhangelsk, en Russie ;
 Severodvinsk, un sous-marin nucléaire d'attaque de la Marine russe, construit dans cette même ville.